Parlement de Navarre peut désigner :

 le Parlement de Navarre, ou Parlement de Pau, était un conseil fondé par Louis XIII à la suite du rattachement du Béarn au royaume de France par l'édit d'. Il accueille désormais le conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui siège, en partie, en son sein.
 le Parlement de Navarre, organe législatif de la communauté forale de Navarre  situé à Pampelune en Espagne.